Ла Плата има више значења:
 Ла Плата
 Округ Ла Плата (Колорадо)
 Ла Плата (Нови Мексико)
 Ла Плата (Мериленд)
 Ла Плата (Мисури)